Anne-Marie Bertrand peut désigner :

 Anne-Marie Bertrand (1942-), femme politique française ;
 Anne-Marie Bertrand (1951-), bibliothécaire et historienne française.